

События 
 Консул (единственный) Флавий Тавр Селевк Кир.
 Римляне ведут войну на востоке. Аттила разбил немногочисленные римские войска, перешёл через Дунай, захватил и поголовно вырезал города Виминациум, Маргус, Сингидунум, Сирмиум и другие.
 Феодосий раскрыл связь Евдокии с Павлианом. Павлиан сослан в Каппадокию и казнён. Евдокия удалилась в Иерусалим, где прожила до смерти. Феодосий уговорил Пульхерию вернуться во дворец.
 Война между Уду и Сун из-за Сычуани.
 Вторжение Ухоя в Хэси.

См. также